

Населені пункти та їхні частини
 Сьвінкі — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвінкі — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Сьвінкі — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Сьвінкі — частина села Ненадова в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Сьвінкі — колонія в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства

Примітки